Bychów  (ukr. Бихів) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim. Liczy 1168 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Bychów

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubieszowski